Elf je formát software používaný v mobilních telefonech Siemens. K jeho zprovoznění je potřeba mít aplikovaný balík patchů s jménem ElfPack. Obyčejně to bývají patche ElfLoader, SWI Library a Big Function Library. Dále je možné, že obsahuje i patche API, Cut Heap, Audio Hook a případně ještě jiné.

Elf v mobilu funguje jako spustitelný soubor (*.EXE), který známe z počítače. Do mobilu se nahraje v podobě souboru s koncovkou *.elf.

Elfy existují i pro mobilní telefony značky Sony a Sony Ericsson.

Bcfg 

Bcfg je konfigurační soubor elfů v Siemensech. K jeho otevření je potřeba elf CfgEdit, který bývá základní součástí složky ZBin. Existuje jich více generací. Původně měly jednoúrovňové menu. Nyní může být však více úrovňové, vybrat soubor a namíchat barvu. Vyžaduje však aktualizovaný elf.

 
Mobilní telefony Siemens